MX puede referirse a:
MX (registro): artículo trata sobre el registro de intercambio de correo.
.mx: dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para México.
52MX: canal de TV producido por MVS Televisión.
Mazda MX-5: automóvil deportivo.
Gbook MX: programa escrito en lenguaje de programación PHP.
MX: abreviatura internacional de México.
Mx moto: abreviatura de Motocross Extremo, se usa para representar sus categorías. 
El ICBM estadounidense LGM-118A Peacekeeper.
Liga Bancomer MX: primera división profesional mexicana de fútbol soccer.

Siglas